Исоя:
 Исоя — бухта на острове Итуруп в Сахалинской области России.
 Исоя — мыс на острове Итуруп в Сахалинской области России.
 Исоя — уезд округа Сирибеси префектуры Хоккайдо в Японии.